Rodney Cairo (voetballer) (1975), een Surinaams-Nederlandse voetballer
 Rodney Cairo (politicus) (1986), een Surinaams politicus van STREI!